Всероссийский турнир любителей 1912 — шахматный турнир, проходивший в августе — сентябре в Либаве.

20 участников, в том числе 3 иностранных шахматиста; победителю присваивалось звание маэстро.

Итоги:
 1. К. Громадка (Чехословакия) — 15 очков;
 2. Е. Боголюбов — 14½;
 3. К. Рауш — 14;
 4—5. П. Лист, И. Рабинович — по 12.
 6. Бартон — 11½;

Литература 
 
 

Шахматные турниры в Российской империи
1912 год в шахматах
Спорт в России в 1912 году
Август 1912 года
Сентябрь 1912 года
Спортивные соревнования в Лиепае
Шахматные турниры в Латвии
1912 год в Латвии